Miejscowości w USA:
 Burleson – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Johnson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Burleson (ang. Burleson County) – w stanie Teksas